Амари может означать:
Фамилия
Известные носители:
 Амари, Акира (род. 1949) — японский политический деятель.
 Амари, Микеле (1806—1889) — итальянский востоковед, историк, переводчик, первый министр образования Итальянского королевства.
 Амари, Эмерико (1810—1870) — итальянский публицист, юрист и политик.

Другое
 Амари — псевдоним русского поэта, беллетриста, редактора, мецената Михаила Осиповича Цетлина (1882—1945).
 Амари (дим) — община (дим) на острове Крит в Греции.